Man steht für:
 man, Pronomen der deutschen Sprache, siehe Generalisierendes Personalpronomen
 Man, Fachbegriff des Philosophen Martin Heidegger, siehe Sein und Zeit #Verfallenheit und Eigentlichkeit: Das Man
 Man, zwölfter Buchstabe des georgischen Alphabets, siehe მ
 Man, als Abkürzung für Mannose (Monosaccharid)
 man, Unix-Kommando zum Anzeigen von Manpages
 Man (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Man (Band), walisische Rockband (ab 1968)
 Man (Zeitschrift), anthropologische Fachzeitschrift (1901–1994)

Geografie:
 Man (Elfenbeinküste), Hauptstadt der Verwaltungsregion Dix-Huit Montagnes, Westafrika
 Man (Ladakh), Ort im indischen Teil von Kaschmir
 Man (West Virginia), Ort in den USA
 Isle of Man, britische Insel vor Westengland

 MAN oder M.A.N. steht für:
 MAN oder M.A.N., Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg, deutscher Fahrzeug- und Maschinenbaukonzern, Teil der Volkswagen AG
 Manchester Airport, Flughafen in Großbritannien, laut IATA-Code
 Massive Audio Nerve, M.A.N, anfänglicher Name der ehemaligen schwedischen Alternative-Metal-Band (2005–2014)
 Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft, Buch des Philosophen Immanuel Kant (1786)
 Metropolitan Area Network, Netzwerk in der Computertechnik
 Museo Archeologico Nazionale, mehrere archäologische Museen, siehe Archäologisches Nationalmuseum

Siehe auch:

 MAN-Salz (deutscher Sprengstoff während des Zweiten Weltkrieges)
 Mann (Begriffsklärung)
 Maan
 Mahn
 The Man

Abkürzung